A Horná Ves településnév jelentései:

Felsőtóti (Hornavész) szlovákiai település szlovák neve a Garamszentkereszti járásban
Ófelfalu szlovákiai település szlovák neve a Privigyei járásban